Euaimon ist:

in der griechischen Mythologie:

 Euaimon (Sohn des Poseidon) und Sohn der Kleito
 Euaimon (Sohn des Lykaon), einer der 50 Söhne des arkadischen Königs Lykaon
 Euaimon (Vater des Eurypylos), Vater des thessalischen Troja-Kämpfers Eurypylos

Außerdem:
 (34993) Euaimon, ein Asteroid